Вуктыл — топоним в Республике Коми России:

 Вуктыл — город
 Вуктыл (приток Печоры)
 Вуктыл (приток Вычегды)
 Вуктыл (приток Локчима)
 Вуктыл — городской округ, в прошлом — муниципальный район.